Love Unlimited (popgroep), een Amerikaanse dames-popgroep.
Love unlimited (nummer), een single van de Bulgaarse zangeres Sofi Marinova.
The Love Unlimited Orchestra, een Amerikaanse begeleidingsband.
Love unlimited, een nummer van het album 100% Colombian van de Fun Lovin' Criminals.